Никос Хацивреттас (; родился 26 мая 1977 года в Салоники) — бывший профессиональный греческий баскетболист, в последнее время выступавший в клубе «Арис». Никос играет на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда.

Карьера 
На профессиональном уровне Никос Хацивреттас дебютировал в клубе Ираклис. Став лучшим снайпером чемпионата Греции, в 2002 году он перешёл в ЦСКА, где стал чемпионом России. С 2003 года Никос Хацивреттас защищает цвета клуба «Панатинаикос». В его составе он неоднократно выигрывал Евролигу, Кубок и чемпионат Греции по баскетболу. В 2009 году перешел в Арис, в котором провёл 2 сезона. Закончил карьеру в 2011 году в возрасте 34 лет.

Никос Хацивреттас выступал за сборную Греции на Олимпийских играх 2004 года, становился чемпионом Европы (2005) и вице-чемпионом мира (2006)

Достижения 
 Трёхкратный участник матча всех звёзд Греции (2001, 2002, 2004)
 Лучший снайпер чемпионата Греции (2002)
 Чемпион России (2003)
 Шестикратный чемпион Греции (2004—2009)
 Пятикратный обладатель Кубка Греции (2005—2009)
 Двукратный чемпион Евролиги (2007, 2009)

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте евролиги
 Статистика Евролиги на сайте www.draftexpress.com

Баскетболисты Греции
Игроки сборной Греции по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки БК «Ираклис»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Арис»